Проводы может означать:
 Проводы — гулянье, обычно с угощением, устраиваемое при прощании с кем-либо, чем-либо или связанные с окончанием каких-нибудь праздников.
 Проводы — деревня в Домодедовском городском округе Московской области.
 Проводы — двухсерийный телевизионный художественный фильм, выпущенный в 1978 году.
 «Проводы» — стихотворение Демьяна Бедного 1918 года, ставшее популярной песней.

См. также 
 Проводы белых ночей